La finale de la Coupe UEFA 1993-1994 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et le , respectivement au stade Ernst-Happel de Vienne, en Autriche et au stade Giuseppe-Meazza de Milan, en Italie.

Elle oppose l'équipe autrichienne du Casino Salzbourg aux Italiens de l'Inter Milan. Au terme des deux rencontres, les Milanais l'emportent sur le score de 2 buts à 0 (1-0 à l'aller, 1-0 au retour), ce qui constitue leur deuxième sacre dans la compétition après 1991, ainsi que leur quatrième titre européen avec leurs victoires en Ligue des champions en 1964 et en 1965.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 1993-1994
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1993-1994

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1993-1994

Notes et références 

1993-1994
Football en 1994
Sport en avril 1994
Sport en mai 1994
Sport en Autriche en 1994
Sport en Italie en 1994
Compétition de football à Milan
Red Bull Salzbourg
Face-à-face de l'Inter Milan